Aardbeving Midden-Italië augustus 2016, aardbeving op 24 augustus 2016
 Aardbevingen Midden-Italië oktober 2016, serie aardbevingen op 26 oktober 2016